Montigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montigny (Calvados) im Département Calvados
 Montigny (Cher) im Département Cher
 Montigny (Loiret) im Département Loiret
 Montigny (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Montigny (Sarthe) im Département Sarthe
 Montigny (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Montigny-aux-Amognes im Département Nièvre
 Montigny-devant-Sassey im Département Meuse
 Montigny-en-Arrouaise im Département Aisne
 Montigny-en-Cambrésis im Département Nord
 Montigny-en-Gohelle im Département Pas-de-Calais
 Montigny-en-Morvan im Département Nièvre
 Montigny-en-Ostrevent im Département Nord
 Montigny-l’Allier im Département Aisne
 Montigny-la-Resle im Département Yonne
 Montigny-le-Bretonneux im Département Yvelines
 Montigny-le-Chartif im Département Eure-et-Loir
 Montigny-le-Franc im Département Aisne
 Montigny-le-Gannelon im Département Eure-et-Loir
 Montigny-le-Guesdier im Département Seine-et-Marne
 Montigny-Lencoup im Département Seine-et-Marne
 Montigny-Lengrain im Département Aisne
 Montigny-lès-Arsures im Département Jura
 Montigny-lès-Cherlieu im Département Haute-Saône
 Montigny-lès-Condé im Département Aisne
 Montigny-lès-Cormeilles im Département Val-d'Oise
 Montigny-les-Jongleurs im Département Somme
 Montigny-lès-Metz im Département Moselle
 Montigny-les-Monts im Département Aube
 Montigny-lès-Vaucouleurs im Département Meuse
 Montigny-lès-Vesoul im Département Haute-Saône
 Montigny-Montfort im Département Côte-d'Or
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne im Département Côte-d'Or
 Montigny-Saint-Barthélemy im Département Côte-d'Or
 Montigny-sous-Marle im Département Aisne
 Montigny-sur-Armançon im Département Côte-d'Or
 Montigny-sur-Aube im Département Côte-d'Or
 Montigny-sur-Avre im Département Eure-et-Loir
 Montigny-sur-Canne im Département Nièvre
 Montigny-sur-Chiers im Département Meurthe-et-Moselle
 Montigny-sur-Crécy im Département Aisne
 Montigny-sur-l’Ain im Département Jura
 Montigny-sur-l’Hallue im Département Somme
 Montigny-sur-Loing im Département Seine-et-Marne
 Montigny-sur-Meuse im Département Ardennes
 Montigny-sur-Vence im Département Ardennes
 Montigny-sur-Vesle im Département Marne

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Montigny-en-Gohelle im Département Pas-de-Calais
 Kanton Montigny-le-Bretonneux im Département Yvelines
 Kanton Montigny-lès-Metz im Département Moselle

Personen:
 Cassius Freiherr von Montigny (1890–1940), Kommandant der 5. SS-Totenkopfstandarte und Taktikausbilder auf der SS-Junkerschule Bad Tölz
 Étienne Mignot de Montigny (1714–1782), französischer Ingenieur und Geograph
 Fernand de Montigny (1885–1974), belgischer Fechter und Hockeyspieler
 Franz Ludwig Eugen von Montigny (1791–1868), preußischer Landrat des Kreises Malmedy
 Grandjean de Montigny (1776–1850), Hofbaumeister von Jérôme Bonaparte, dem König von Westphalen
 Jean de Montigny (1633–1671), französischer Dichter
 Jenny Montigny (1875–1937) belgische Malerin
 Louis-Adrien Brice de Montigny (1738–1811), französischer General während der Revolution
 Louvigny de Montigny (1876–1955), kanadischer  Journalist, Schriftsteller und Kritiker
 Philibert Trudaine de Montigny (1733–1777), französischer Chemiker

Daneben steht Montigny für:
 Montigny (Cognac), einen Cognac
 Montigny-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika